Zagadnienia związane Michaelem Jacksonem:
 This Is It (album)
 This Is It (film)
 This Is It (singel)
 This Is It (trasa koncertowa)